Aliados da Segunda Guerra Mundial — grupo de países que combatiam o Eixo
 Aliados da Primeira Guerra Mundial — grupo de países que combatiam os impérios centrais
 Aliados ocidentais — designação que pode se referir às uniões citadas acima ou a outras

Outros 
 Aliados Futebol Clube de Lordelo — clube de futebol português
 Aliados (série de televisão) — série de televisão argentina
 Aliados (filme) — filme anglo-estadunidense
 Aliados de Quintino — antigo rancho carnavalesco brasileiro

Desambiguações de história
Desambiguações de esportes
Desambiguações de cinema